Jacobi ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südlich des Kraters Cuvier und nordöstlich von Zach.
Der Krater ist stark erodiert, das Innere bis auf eine Gruppe kleinerer Krater weitgehend eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Mathematiker Carl Gustav Jacob Jacobi offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Jacobi auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)
Carl Gustav Jacob Jacobi als Namensgeber